Mike Brown (1957–) amerikai jégkorongozó
Mike Brown (1970–) amerikai kosárlabdaedző
Mike Brown (1972–) amerikai motokrosszversenyző
Mike Brown (1979–) kanadai jégkorongozó
Mike Brown (1984–) kanadai úszó
Mike Brown (1985–) amerikai jégkorongozó